Giovanni Merlini  – nome anagrafico di Giovanni di Mastro Pedrino, pittore e storico italiano (1390-1465)
 Giovanni Merlini – presbitero e missionario italiano (1795-1873)